Fontana dei fiumi – fontana di Agliè
 Fontana dei fiumi – fontana di Brescia 
 Fontana dei fiumi – fontana di Roma